Crepidostomum är ett släkte av plattmaskar. Crepidostomum ingår i familjen Allocreadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Crepidostomum